Muro del Alcoy är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Alicante och regionen Valencia, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Muro del Alcoy ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Muro del Alcoy är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är El Montcabrer,  meter över havet,  km sydväst om Muro del Alcoy. Runt Muro del Alcoy är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alcoy,  km söder om Muro del Alcoy. Trakten runt Muro del Alcoy består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i regionen Valencia